Victoria Grace Blackburn (Quebec, 17 de abril de 1865 — Canadá, 4 de março de 1928) foi uma jornalista e escritora canadense.